Українське біблійне товариство
 Українське біохімічне товариство
 Українське ботанічне товариство
 Універсальний кулемет Березина (турельний)